Osmanska Egypten kan syfta på:

 Eyaletet Egypten (1517–1867) – en provins inom Osmanska riket
 Khedivatet Egypten (1867–1914) – en autonom vasallstat till Osmanska riket